José Lemos (Bagé, 1974. november 22. –) amerikai-brazil operaénekes. Híres váltótenor. Már fiatalon Amerikába költözött.

Jegyzetek

Források 
Életrajza

1974-ben született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Brazil énekesek
Tenorok
Élő személyek